Ерл — титул вищої аристократії англосаксонської Британії в ХІ столітті.

Прізвище

 Роббі Ерл  (Robbie Earl; 1985) — американський професійний хокеїст
 Франклін Самнер Ерл‎ (; 4 вересня 1856 — 31 січня 1929) — американський міколог та ботанік
 Гобарт Ерл (1961 , Каракас , Венесуела ) — американсько-український диригент

Ім'я

 Ерл Пейдж Сер Ерл Крістмас Графтон Пейдж (Sir Earle Christmas Grafton Page) (8 серпня 1880 – 20 грудня 1961 ) – одинадцятий Прем'єр-міністр Австралії.
 Ерл Сазерленд Ерл Ві́лбур Са́зерленд моло́дший ( Earl Wilbur Sutherland Jr., народився 19 листопада 1915  — помер 9 березня 1974 ) — американський фізіолог, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини у 1971 р.
 Ерл Лонг Ерл Кемп Лонг (Earl Kemp Long ) (26 серпня 1895 – 5 вересня 1960 ) - американський політик .
 Ерл Грей (чай) (Earl Grey tea) — назва чаю з бергамотом.
 Джекі Ерл Гейлі — американський актор і сценарист.
 Ерл Воррен Ерл Воррен (Earl Warren) (19 березня 1891 —9 липня 1974 ) — 14-й голова Верховного Суду США у 1953 -1969 роках
 Ерл Вайлд (Earl Wild; 26 листопада 1915 , Піттсбург , Пенсильванія – 23 січня 2010 , Палм-Спрінгс , Каліфорнія ) — американський піаніст
 Ерл Кларк Ерл Рашад Кларк (Earl Rashad Clark; 17 січня 1988 ) — американський професійний баскетболіст.  
 Ерл Стенлі Ґарднер (Erle Stanley Gardner, 17 липня 1889 — 11 березня 1970) — американський письменник, адвокат. 
 Ерл Мерсії - Ерл Мерсії титул у пізньому англосаксонському , англо-данському, та ранньому англо-нормандському періодах у графстві Мерсія , Англії . 
 Ерл Вотсон Ерл Джозеф Вотсон (Earl Joseph Watson; 12 червня 1979 ) — американський професійний баскетболіст. 
 Норман Ерл Тагард (Norman Earl Thagard) (народився 3 липня 1943) — американський вчений і колишній НАСА астронавт . 
 Ерл Рудольф Пауелл Бад Па́велл, справжнє ім'я Ерл Рудольф Павелл (Earl Rudolph «Bud» Powell; 27 вересня 1924  — †31 липня 1966 , Нью-Йорк ) — — один із найвпливовіших піаністів в історії джазу.

Топонім

Ерл — місто, штат Північна Кароліна
 Ерл Тауншип — селище в окрузі Беркс, штат Пенсільванія
 Ерл Тауншип — селище в окрузі Ланкастер, штат Пенсильванія

Інше
 Мене звати Ерл ( My Name Is Earl) — популярний американський комедійний телевізійний серіал (ситком)